Pierwsza oficjalna edycja międzynarodowych rozgrywek w piłce nożnej Złoty Puchar CONCACAF rozegrana w 1991 roku w USA (mecze rozgrywano w Los Angeles i Pasadenie).

W turnieju wzięło udział osiem ekip:
 
 
 
 
 
 
 
  USA

Pierwsza runda

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Najlepsi strzelcy 
 4 -  Benjamín Galindo
 3 -  Dale Mitchell
 3 -  Eduardo Bennett
 3 -  Luis Calix
 3 -  Carlos Hermosillo

Linki zewnętrzne 
 RSSSF.com - informacje o turnieju

Złoty Puchar CONCACAF 1991